Забрањена љубав има више значења:

 Забрањена љубав (2001), бразилска теленовела
 Забрањена љубав (2010), колумбијско-америчка теленовела
 Забрањена љубав (мексичка теленовела)
 Забрањена љубав (филм), српски филм
 Забрањена љубав (сапуница), хрватска сапуница
 Забрањена љубав (турска ТВ серија)